Caber steht für:
	
Caber (Sarayköy), ein Dorf im Landkreis Sarayköy der türkischen Provinz Denizli	
CaBER, ein Messverfahren zur Bestimmung der Dehnviskosität niederviskoser Flüssigkeiten